«Ба́лчуг Кемпи́нски Москва́» («Балчуг кемпински Москва») — гостиница группы отелей «Kempinski», расположенная в центре Москвы на углу улицы Балчуг и Раушской набережной.

История 
Доходный дом на этом месте был построен после пожара 1812 года, достраивались этажи. В 1897—1898 годах был снесён и построен заново по проекту архитектора Александра Иванова. На первом этаже расположили ресторан, а верхние этажи стали сдавать художникам под студии.

В 1911 году гостиница была перестроена по проекту архитектора Владимира Глазова.

После революции 1917 года «здание Осиповых» использовалось как офисное. Затем в 1928 году в нём была открыта гостиница «Новомосковская». Здание дважды надстраивалось и в 1932 году стало семиэтажным. В 1939 году гостиница была перепрофилирована в общежитие Наркомата иностранных дел. В 1957 году стала работать как гостиница под названием «Бухарест».

В 1989—1992 годах здание гостиницы было перестроено австрийским строительным консорциумом «Австрой Баугезельшафт». 1 октября 1992 года открылся отель «Балчуг Кемпински Москва». По мнению доктора искусствоведения А. И. Комеча, перестроенная гостиница изуродовала район Балчуга.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт отеля «Балчуг Кемпински Москва»

Гостиницы Москвы
Здания и сооружения Раушской набережной
Kempinski